Прое́кт почто́вой ма́рки — в филателии выполненный художником рисунок, прототип будущей почтовой марки, представленный заказчику (эмитенту почтовых марок) для участия в конкурсе (рассмотрении), предшествующий типографской стадии печатания марки.

Описание 
Проект почтовой марки следует отличать как от эссе (напечатанного прототипа, эскиза почтовой марки, предполагавшейся к выпуску в почтовое обращение, но не утверждённой и потому нереализованной), так и от пробной марки (отпечатанного прототипа марки, утверждённой к выпуску).

Проекты марок обычно выполняются в увеличенном формате по сравнению с выпущенной в почтовое обращение маркой (в масштабе от 20:1 до 100:1). Разрабатывая проект рисунка марки, художник вынужден принимать во внимание предполагаемый способ изготовления марки. Тексты в проект марки иногда не включаются, поскольку их делают отдельно набором.

Проекты марок встречаются редко, так как обычно их производят в единичном экземпляре только в качестве образцов, и они не поступают в открытую продажу. Доступ к ним, как правило, имеют только лица, работающие в этой же системе. Проекты обычно хранятся в почтовых музеях и почтовых архивах или у художника, нарисовавшего проект марки, но иногда попадают в частные коллекции. Проекты вызывают определённый интерес у филателистов, поскольку наглядно демонстрируют первый этап творческого процесса создания почтовой марки.

См. также 
 Образец (филателия)
 Почтовая марка
 Пробная марка
 Чернодрук
 Эссе (филателия)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Проект — статья в «Словаре терминов» на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок»

Почтовые марки